Der Wahlkreis Gera I  (Wahlkreis 41) ist ein Landtagswahlkreis in Thüringen. Der Wahlkreis umfasst den nördlichen Teil der kreisfreien Stadt Gera mit den Stadtteilen Aga, Cretzschwitz, Ernsee, Frankenthal, Hain, Hermsdorf, Milbitz, Roben, Röpsen, Rubitz, Scheubengrobsdorf, Söllmnitz, Thieschitz, Trebnitz und Windischenbernsdorf. Wahlberechtigt waren bei der letzten Landtagswahl 42.961 Einwohner, von denen 20.816 zur Wahl gingen. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 48,5 %.

Die Stadt Gera gilt als traditionell stark umkämpft zwischen CDU, SPD und PDS/Linke. In der Landtagswahl 2019 erzielte im Wahlkreis Gera I jedoch die AfD mit 30,7 % die zweitmeisten Stimmen.

Ergebnis 2019 
Die Landtagswahl in Thüringen 2019 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis:

Ergebnis 2014 
Die Landtagswahl in Thüringen 2014 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis:

Anders als 2009 gewann Birgit Diezel, die zum Zeitpunkt der Wahl amtierende Landtagspräsidentin war, diesmal auch kein Mandat über die CDU-Landesliste und schied somit aus dem Thüringer Landtag aus.

Ergebnis 2009 
Die Landtagswahl in Thüringen 2009 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis:

Birgit Diezel hatte bereits 2004 den Wahlkreis Gera II, den sie von 1994 bis 2004 im Landtag vertreten hatte, an den Kandidaten der PDS verloren.

Einen Zwischenfall gab es bei der Wahl 2009 im Stadtteil Frankenthal (Wahlbezirk 048): Wie etwa 90 Minuten nach Beginn der Wahl auffiel, waren im Wahllokal versehentlich Stimmzettel des Wahlkreises Gera II ausgegeben worden. Daraufhin mussten 47 Stimmen, die bis dahin auf den falschen Stimmzetteln abgegeben worden waren, komplett für ungültig erklärt werden. Auf den Wahlausgang hatte dies keinen Einfluss.

Ergebnis 2004 
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2004 traten folgende Kandidaten an:

Die PDS gewann 2004 fünf der 44 Thüringer Wahlkreise (darunter beide in der Stadt Gera), alle anderen gingen an die CDU. Bernd Koob war der einzige Wahlkreisbewerber der CDU, der nicht über einen Listenplatz in den Landtag einziehen konnte.

Bisherige Abgeordnete 
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Gera I waren:

Einzelnachweise 

Gera I
Politik (Gera)